

Miejscowości na Litwie 

 Zabłociszki — wieś w Starostwie Ignalino gminy rejonowej Ignalino w okręgu uciańskim

Miejscowości na Białorusi 

 Zabłociszki – dawna wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Dalekie.
 Zabłociszki – dawna wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Słobódka.